Гебріел Браян Гарднер (, 18 березня 1976) — американський волейболіст, олімпійський чемпіон.

Виступи на Олімпіадах

Посилання 
 Досьє на sport.references.com 

Волейболісти США
Олімпійські чемпіони США
Олімпійські чемпіони з волейболу
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2008
Волейболісти на літніх Олімпійських іграх 2004
Волейболісти на літніх Олімпійських іграх 2008
Уродженці Сан-Дієго
Спортсмени з Каліфорнії
Волейболісти аргентинських клубів